Cattedrale dell'Arcangelo Michele, a Mosca
 Cattedrale dell'Arcangelo Michele, a Nižnij Novgorod